Federació de la Democràcia Cristiana, partit polític històric d'Espanya
 Front Democràtic de Cabinda, moviment polític activista de Cabinda (Angola)
 Fòrum pel Diàleg a Cabinda, moviment polític de Cabinda (Angola)
 Foment Deportiu Cassanenc, club poliesportiu de Cassà de la Selva (Gironès)
 Cèl·lula dendrítica fol·licular (del seu nom en anglès Follicular Dendritic Cell), cèl·lula del sistema immunitari que es troba als ganglis limfàtics
 Controlador de disquet (del seu nom en anglès Floppy Disk Controller), circuit que permet la comunicació entre la UCP i la unitat de disc flexible